Футуна — название двух (групп) островов в Западной Полинезии и связанных с ними реалий:
 Футуна (Западная Футуна) — остров в Вануату.
 Западные футуна (футуна-анива) — народ, основное население островов Футуна и Анива
 Язык футуна-анива (западно-футунский) — основной язык островов Футуна и Анива

 Футуна (острова) (Хорн) — группа островов (Футуна и Алофи) в составе Территории островов Уоллис и Футуна.
 Футуна — один из островов в этой группе
 Восточные футуна (фака-футуна, футунанцы) — народ, основное население островов Футуна
 Футуна (футунский, фака-футуна, восточный футуна) — основной язык островов Футуна
 Футуна — тектоническая микроплита.